

Тангі — річка в Республіці Чечня, ліва притока Мартана
 Тангі — село, Александровськ-Сахалінський район, Сахалінська область